Les Coteaux peut faire référence à :
 Les Coteaux, un quartier de l'ouest de Mulhouse;
 Les Coteaux, une municipalité du Québec;
 Les Côteaux, commune d'Haïti;
 Les Coteaux, une station de la ligne 2 du tramway d'Île-de-France;
 L'unité pastorale Les Coteaux du doyenné de Bruxelles Nord-Est.